Amando puede referirse a alguna de la siguientes personalidades:

 Amando de Maastricht, santo del siglo VII.
 Amando, duque de Vasconia, noble franco del siglo VII.

Enlaces externos